Tysfjord steht für

 Tysfjord (Kommune)
 Tysfjord (Meeresarm)
 Tysfjord (Schiff), Doppelendfähre der norwegischen Reederei Torghatten Nord